Schönermark steht für:

Orte in Brandenburg:
 Schönermark, Gemeinde im Landkreis Oberhavel
 Schönermark (Nordwestuckermark), Ortsteil der Gemeinde Nordwestuckermark, Landkreis Uckermark
 Schönermark (Schwedt/Oder), Ortsteil der Stadt Schwedt/Oder, Landkreis Uckermark
 Schönermark (Stüdenitz-Schönermark), Ortsteil der Gemeinde Stüdenitz-Schönermark, Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Personen:
 Gustav Schönermark (1854–1910), deutscher Architekt und Schriftsteller
 Matthias Schönermark (* 1964), deutscher HNO-Arzt, Hochschullehrer und Unternehmer in der Biotechnologie
 Otto Schönermark (1865–1947) war ein deutscher Kommunalpolitiker 
 Werner Schönermark (1897–1945), deutscher Konteradmiral
 Hans-Caspar von Schönermark (* 1899), deutscher Kapitän zur See

Siehe auch:
 Schönemark